Příjmení Devátý, přechýleně Devátá, nese více různých osobností:

 Antonín Devátý (1903–1984) – český houslista, dirigent, hudební skladatel a pedagog
 Ivanka Devátá (* 1935) – česká herečka a spisovatelka
 Pavel Devátý (* 1978) – český fotbalista
 Stanislav Devátý (* 1952) – český advokát, disident, signatář Charty 77 a politik